Das Nordea Nordic Light Open 2003 war ein WTA-Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Espoo. Es war als Turnier der Tier-IV-Kategorie Teil der WTA Tour 2003. Das Turnier fand vom 2. bis 10. August 2003 statt.

Im Einzel gewann Anna Pistolesi gegen Jelena Kostanić mit 4:6, 6:4 und 6:0. Im Doppel gewann die Paarung Jewgenija Kulikowskaja / Olena Tatarkowa mit 6:2 und 6:4 gegen Tetjana Perebyjnis / Silvija Talaja.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Nordea Nordic Light Open 2003 fand vom 2. bis 4. August 2003 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze für das Einzel und ein Qualifikationsplatz für das Doppel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2003
Tennisturnier in Espoo